Vauclair steht für:
 Bouconville-Vauclair, eine Gemeinde im französischen Département Aisne
 Kloster Vauclair (Vallis clara), eine ehemalige Zisterzienserabtei

Vauclair ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffrey Vauclair (* 1977), Schweizer Eishockeyspieler
 Julien Vauclair (* 1979), Schweizer Eishockeyspieler
 Tristan Vauclair (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Bouconville (Begriffsklärung)